

Geografia 
 Alia – comune italiano nella città metropolitana di Palermo
 Alía – comune spagnolo in Estremadura

Letteratura 
 Alia Atreides – personaggio del romanzo di fantascienza Dune
 Alia – personaggio DC Comics, Lanterna Verde del Settore 281

Mitologia 
 Alia – personaggio della mitologia greca. Figlia di Ponto e di Talassa e madre di Rodo
 Alie – personaggi della mitologia greca. Un gruppo di donne alleate di Dioniso

Persone 
Gaetano Alia – cuoco italiano
Ramiz Alia – uomo politico albanese

Altro 
 Aliá o Aliyah – l'immigrazione ebraica nella terra di Israele
 Australian Library and Information Association – organizzazione bibliotecaria australiana